Проспект Ленинского Комсомола — название ряда улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР, этимологически связанное с Комсомолом.

Россия 
 Проспект Ленинского Комсомола — улица в Видном.
 Проспект Ленинского Комсомола — улица в Дзержинске.
 Проспект Ленинского Комсомола — улица в Курске.
 Проспект Ленинского Комсомола — улица в Ульяновске.
 Проспект Ленинского Комсомола — улица в Кодинске

Украина 
 Проспект Ленинского Комсомола — бывшее название проспекта Юности в Виннице.

См. также 
 Комсомольский проспект
 Улица Комсомола
 Улица Ленинского Комсомола